Day of Reckoning (álbum de Destruction)
 Day of Reckoning (álbum de Pentagram)